Op het US Open 2021 tennistoernooi speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van donderdag 2 tot en met zaterdag 11 september 2021 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Bethanie Mattek-Sands en Jamie Murray waren het vijfde reekshoofd. Zij strandden evenwel meteen in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Nicole Melichar-Martinez en Ivan Dodig, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als tweede geplaatste duo Desirae Krawczyk en Joe Salisbury won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Giuliana Olmos en Marcelo Arévalo in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Krawczyk had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere part­ner; de Brit Salisbury geen.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Twee Belgen speelden mee:
 Sander Gillé en de Nederlandse Demi Schuurs, als achtste geplaatst, wisten door te dringen tot de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door Desirae Krawczyk en Joe Salisbury.
 Joran Vliegen en de Sloveense Andreja Klepač bereikten de tweede ronde.

Ook Nederland werd door twee spelers vertegenwoordigd:
 Demi Schuurs; zie boven.
 Matwé Middelkoop en de Kroatische Darija Jurak verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld 
Bron:

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema gemengd dubbelspel US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2021